— река в префектурах Канагава и Токио, на острове Хонсю, Япония. Впадает в Токийский залив.

Длина реки составляет 43 км, площадь бассейна — 235 км², на территории её бассейна проживает около 1 млн 960 тыс. человек. У реки имеется 10 притоков. Порядка 85 % её бассейна застроено, оставшиеся 15 % занимают леса и сельскохозяйственные угодья. В 2005 году реке был присвоен статус так называемой «городской реки» (яп. 特定都市河川). 

Через реку ежегодно переправляется большое количество людей. Река считается одной из самых загрязнённых в Японии, однако в последние годы принимаются меры по улучшению качества воды.
В 1978 году в Цуруми был обнаружен холерный вибрион, однако, согласно заключению министерства здравоохранения, опасности эпидемии для жителей окрестностей реки нет.

На реке проводится ежегодный одноимённый фестиваль.

Примечания 

Реки, впадающие в Токийский залив
Реки Токио
Реки Канагавы
Реки Хонсю